Cet article dresse une liste des villes djiboutiennes les plus peuplées.

Villes de Djibouti par population

Annexes

Sources

Lien externe 
 Site officiel de la Republique de Djibouti

Djibouti

villes

simple:Djibouti#Cities